Heràldica: Contrabarra, barra dividida en dues meitats, una de metall i una de color. Vegeu Barra (heràldica).
 Ortografia / Tipografia: Contrabarra, barra obliqua inversa o barra invertida, signe de puntuació i tipogràfic anomenat també («\»)